IBH est un sigle qui peut désigner :
 ÍB Hafnarfjörður, un club de football islandais basé à Hafnarfjörður ;
 , un importateur, distributeur et éditeur de livres et de magazines en Inde.